Marie de Bourgogne peut désigner :

 Marie de Bourgogne (1298-?), fille de Robert II de Bourgogne et d'Agnès de France, épouse d'Édouard  (1295-1336), comte de Bar ;
 Marie de Bourgogne (1386-1422), fille de Philippe II le Hardi, épouse d'Amédée VIII, comte, puis duc de Savoie ;
 Marie de Bourgogne (1394-1463), fille de Jean sans Peur, duc de Bourgogne et épouse d'Adolphe Ier, duc de Clèves ;
 Marie de Bourgogne (1457-1482), fille de Charles le Téméraire et d'Isabelle de Bourbon, c'est elle qu'on désigne le plus souvent sous l'intitulé simple de ce nom, sauf mention contraire ;
 Marie de Bourgogne, une mini-série basée sur la précédente.
Homonymie dynastique